„Моят златен Бенгал“ (на бенгалски: আমার সোনার বাংলা, изговор: [amar ʃonar baŋla]) е името на националния химн на Бангладеш.

Текст

Източници 

Бангладеш
Национални символи на Бангладеш
Бангладешка музика